Manzanilla puede referirse a:

Flora 

 manzanilla romana o manzanilla común (Chamaemelum nobile), una hierba perenne nativa de Europa;
 Manzanilla alemana o manzanilla dulce (Matricaria recutita o M. chamomilla), una planta herbácea anual nativa de Europa;
 manzanilla bastarda o manzanilla de los campos (Anthemis arvensis), una hierba anual nativa de Europa;
 manzanilla de la muerte (Hippomane mancinella), un árbol americano de la familia de las euforbiáceas de enorme toxicidad;
 Manzanilla es el nombre de diversas variedades de aceituna.
 El nombre común de la planta Achillea millefolium.
 El nombre común de la planta Anacyclus clavatus.
 El nombre común de la planta Arctostaphylos pungens.
 El nombre común de la planta Artemisia alba.
 El nombre común de la planta Crataegus monogyna.
 El nombre común de la planta Helichrysum italicum.
 El nombre común de la planta Herniaria glabra.
 el nombre común de la planta Helichrysum stoechas.
 El nombre común de la planta Malvaviscus arboreus.
 El nombre común de la planta Matricaria discoidea.
 El nombre común de la planta Matricaria recutita.
 El nombre común de la planta Ranunculus peltatus.
 El nombre común de la planta Santolina chamaecyparissus.
 El nombre común de la planta Tanacetum parthenium.

Toponimia 

 Manzanilla (C.P. 21890), localidad española de la provincia de Huelva;
 La Manzanilla, localidad del municipio de La Huerta, Jalisco, México;
 La Manzanilla de la Paz, municipio de la región sureste del estado de Jalisco, México.

España

Vino 

 Manzanilla, vino que se cría en las bodegas de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda.
 Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, denominación de origen vinícola española que ampara legalmente la crianza y comercialización de la manzanilla de Sanlúcar de Barrameda.